Fuxin bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Fuxin (阜新市) in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Fuxin
 den in der gleichnamigen Stadt gelegenen Autonomen Kreis Fuxin der Mongolen (阜新蒙古族自治县), siehe Fuxin (Autonomer Kreis)
 die im gleichnamigen Autonomen Kreis gelegene Großgemeinde Fuxin (阜新镇), siehe Fuxin (Großgemeinde, Fuxin)
 die Großgemeinde Fuxin (扶新镇) der kreisfreien Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Fuxin (Beiliu)
 die Großgemeinde Fuxin (富新镇) der kreisfreien Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fuxin (Mianzhu)
 die Großgemeinde Fuxin (富新镇) im Kreis Muchuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fuxin (Muchuan)
 die Großgemeinde Fuxin (福新镇) im Kreis Tiandeng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Fuxin (Tiandeng)
 das Straßenviertel Fuxin (福新街道) im Stadtbezirk Fushan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Fuxin (Fushan)
 Fuxin (Mañón), einen Ort in Galicien, Spanien